Whitecoat steht für:
 Operation Whitecoat, Operation der US Army
Whitecoat, Pelzart beim Robbenfell